Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Bryan () :
le comté de Bryan, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Bryan, situé dans l'État de l'Oklahoma.